În fizică, polarizarea se poate referi la:
 polarizarea dielectricilor, în electrostatică, reprezentând deplasarea sarcinilor în moleculele unui dielectric, sub influența unui câmp electric extern, a unei variații de temperatură sau a unei tensiuni mecanice din exterior exercitată;
 polarizarea undelor, proprietate a undelor transversale ce descrie orientarea oscilațiilor într-un plan perpendicular pe direcția de propagare a undei.